El Manifiesto ateo hace referencia a varias obras:

Michel Onfray: Tratado de ateología (en francés, Traité d'athéologie), traducido al inglés como Atheist Manifesto: The Case Against Christianity, Judaism, and Islam (Manifiesto ateo: El caso contra la cristiandad, judaísmo e islam).
Sam Harris: An Atheist Manifesto Ensayo de 2005.
Joseph Lewis: An Atheist Manifesto (1954).
Herman Philipse: Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie (1995); Manifiesto ateo y la irracionalidad de la religión''. 

Ateísmo
Manifiestos